Armes – comune francese nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Ethel Armes – giornalista, scrittrice e storica statunitense
 Ivan Armes – calciatore inglese
 John Armes – vescovo episcopale scozzese

Altro 
 Armes Prydein – poema profetico gallese, parte del Libro di Taliesin